Laurentides steht für:

 Laurentides (Region), eine Verwaltungsregion in Québec
 Laurentinische Berge (französisch: Laurentides), eine nordwestlich des Sankt-Lorenz-Stroms in der kanadischen Provinz Québec gelegene Bergkette
 Les Laurentides, eine regionale Grafschaftsgemeinde in Québec
 Saint-Lin–Laurentides, eine Stadt in Québec